Ел Фронтеризо има више значења:

 Ел Фронтеризо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Фронтеризо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику